Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Irakli Labadze e Denis Macukevič che hanno battuto in finale Danila Arsenov e Vaja Uzakov 7-61, 4-6, [10-3].

Teste di serie 

 Pavel Chekhov /  Michail Elgin (semifinali)
 Augustin Gensse /  Oliver Marach (primo turno)

 André Ghem /  Boy Westerhof (primo turno)
 Mohamed Mamoun /  Vladimir Obradovic (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2008